Pláně, een gemeente in de Tsjechische regio Pilsen
Plane (film), een Amerikaanse actie-thriller uit 2023 geregisseerd door Jean-François Richet